Се́рия Ха́мфриса — последовательность спектральных линий в эмиссионном спектре атома водорода, образуется при переходе электрона с вышележащих уровней на уровень с главным квантовым числом равным 6. В спектре поглощения - переход с уровня 6 на вышележащие уровни.

Длины волн всех линий этой серии лежат в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

Серия открыта в 1953 году американским физиком Кертисом Дж. Хамфрисом и названа в его честь.

Описание 
Спектральные линии серии Хамфриса лежат в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне длин волн электромагнитного излучения и образуется при переходе электрона с вышележащих уровней на уровень с главным квантовым числом  равным 6, либо переходов с уровня 6 на верхние уровни.

Серия была открыта в 1953 году американским физиком Кёртисом Дж. Хамфрисом (1898—1986).

Длины волн серии описываются формулой Ридберга:

 

 где  — длина волны;
  — волновое число;
  — постоянная Ридберга для атома водорода, ;
  — натуральное число большее 6.

Длины волн первых пяти линий серии и коротковолновая граница сплошного спектра приведены в таблице.

Примечания

См. также 
 Модель Бора
 Спектральные серии водорода
 Формула Бальмера — Ридберга
 Серия Бальмера
 Серия Пашена
 Серия Брэккета
 Серия Пфунда
 Атом водорода
 Закон Мозли

Атомная физика
Спектроскопия
Водород